Louisa County ist der Name folgender Countys in den Vereinigten Staaten:

 Louisa County (Iowa)
 Louisa County (Virginia)